"Pilcomayo" pode ser:
 Rio Pilcomayo
 Pilcomayo (departamento), na Argentina
 Pilcomayo (distrito), no Peru
 Puerto Pilcomayo, município argentino de Formosa
 Parque Nacional Río Pilcomayo

Desambiguações de topônimos